Alpine Hills ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Alpine Hills (Mobile County, Alabama)
 Alpine Hills (Tuscaloosa County, Alabama)
 Alpine Hills (Virginia), im Roanoke County

Siehe auch:
 Alpine Hill